William Moore, (1890–1956) angol futó, bronzérmes olimpikon
 William Moore, (1893–1951) afroamerikai bluesénekes és gitáros
 William Moore, (1916–2000) angol színművész
 William Moore, (1947–) angol kerékpáros, bronzérmes olimpikon
 William Moore (politikus)
 William Moore (ügyvéd)